Ariuis može označavati:

Arije, kršćanski svećenik rodom iz Libije.
Arius (rod), rod riba iz porodice Ariidae